Pascua är ett släkte av fiskar. Pascua ingår i familjen smörbultsfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Smörbultsfiskar
Pascua